Васи́лий Васи́льевич Козло́в:
 Козлов, Василий Васильевич (1887—1940) — советский скульптор, преподаватель.
 Козлов, Василий Васильевич (род. 1947) — русский литератор, поэт, редактор.
 Козлов, Василий Васильевич (род. 1947) — российский актёр.